Trichoplexia virguncula är en fjärilsart som beskrevs av Smith 1899. Trichoplexia virguncula ingår i släktet Trichoplexia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
virguncula